НХЛ Херитиџ класик 2003. је први по реду Херитиџ класик. Херитиџ класик је утакмица у НХЛ-у која се игра на отвореном између канадских тимова.

О мечу 
Утакмица је одиграна на стадиону клуба канадског фудбала Едмонтон ескимоса - стадиону Комонвелт, између Едмонтон ојлерса и Монтреал канадијанса.

Утакмицу је пратило 57.167 гледалаца, упркос температури која се кретала од -18°C до -30°C. Преко телевизије утакмицу је пратило 2.747 милиона гледалаца у Канади, што представља другу најгледанију утакмицу регуларног дела Националне хокејашке лиге.

Утакмица је завршена победом гостију из Монтреала. Канадијанси су славили са 4:3. За најбољег играча на утакмици је проглашен Јаник Перо који је постигао два поготка.

Резултат

Састав екипа

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт НХЛ

НХЛ
Хокеј на леду у 2003.